Цыганенко — фамилия.

Известные носители:
 Цыганенко, Анатолий Яковлевич (1929—2012) — академик, доктор наук, заслуженный работник высшей школы Украины.
 Цыганенко, Валерий Владимирович (род. 1981) — белорусский футболист.
 Цыганенко, Галина Павловна — советский и украинский филолог-русист, доктор филологических наук, профессор, почётный профессор ДонНУ, автор «Этимологического словаря русского языка» (1970, 1989).